Saeger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Detlev Saeger (* 1946), deutscher Chirurg
 Richard Saeger (* 1964), US-amerikanischer Schwimmer 
 Uwe Saeger (* 1948), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Säger
 Seeger
 Seger
 Seager